Trzynaste i zarazem ostatnie zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2016/2017 odbyły się w słoweńskiej Planicy na skoczni Letalnica i były jednocześnie ostatnimi w sezonie konkursami Pucharu Świata w lotach narciarskich.

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego z grona 75 skoczków wygrał Robert Johansson, chociaż jego rodak Johann André Forfang miał wyższą notę, jednakże został zdyskwalifikowany za niezgodny z regulaminem kombinezon. W rozegranym dzień później konkursie indywidualnym zwyciężył Stefan Kraft, przed Andreasem Wellingerem i Markusem Eisenbichlerem. 25 marca został przeprowadzony ostatni w sezonie konkurs drużynowy, w którym triumfowali Norwegowie, a kolejne miejsca na podium zajęli Niemcy i Polacy w składzie: Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Kamil Stoch, którzy w ten sposób zapewnili sobie pierwsze w historii zwycięstwo w klasyfikacji Pucharu Narodów. Następnego dnia zawodów odbył się finałowy konkurs indywidualny składający się z jednej serii (drugą odwołano z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych), w którym ponownie triumfował Kraft, zdobywając Kryształową Kulę za ten sezon.

Skocznia 
W tabeli podano rekord skoczni obowiązujący przed rozpoczęciem Pucharu Świata w Planicy lub ustanowiony w trakcie jego trwania (wyróżniony wytłuszczeniem).

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Planicy był Gabrijel Gros oraz, z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, był Borek Sedlák. Sędzią technicznym był Bertil Palsrud, a jego asystentem – Franck Salvi. Kontrolą sprzętu przed skokiem zajmował się natomiast Michael Neumayer, zaś po skoku, sprzęt sprawdzał Sepp Gratzer.

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego

Pierwszy konkurs indywidualny

Konkurs drużynowy

Drugi konkurs indywidualny 
Rozegrano tylko jedną serię.

Klasyfikacje po zakończeniu sezonu

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w lotach narciarskich

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planica
Puchar Świata w skokach narciarskich w Planicy
2017 w Słowenii